Визант се може односити на:
 Византион, антички град-држава
 Византијско царство, царство из касне антике и средњег века
или:
 Визант (бенд)